El acrónimo ANDA puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, organización gremial de los actores, en México;
 a la ANDA, la Asociación Nacional de Anunciantes de Perú;
 a la ANDA, la Asociación Nacional de Anunciantes de Venezuela;
 al ANDA, el Archivo Nacional de Datos;
 a la ANDA, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, de El Salvador;
 a la ANDA, la Asociación de Niños con Discapacidad de Almería, en España;
 a la ANDA, la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales, de España;
 a la ANDA, la Asociación Nacional de Dentistas Autónomos, de España;
 a la ANDA, la Asociación Nacional de Discapacitados, de España;
 a la ANDA, la Asociación Nacional de Derecho Ambiental, de Puerto Rico;
 al club Defensor ANDA (de la Asociación Nacional de Agricultores), un club de fútbol de Aucayacu, Perú;
 a la ANDA, la Asociación Nacional de Afiliados, entidad gremial solidaria de Uruguay.